Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2005 — 63-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона ввосьме здобув Б36 Торсгавн.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ГІ Гьота взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Фарерських островів 2005
2. Після закінчення сезону клуб ВБ Вагур об'єднався із клубом Сумба змінив назву на ВБ/Сумба.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|26/29 жовтня 2005

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 
 Чемпіонат Фарерських островів на rsssf 

2005
Фарерські острови